Раймон Лагасе Трофи () — приз Главной юниорской хоккейной лиги Квебека, ежегодно вручаемый лучшему оборонительному новичку. С 1969 по 1980 год приз вручался как лучшему новичку года. С 1980 года трофей вручается отдельно для лучшего атакующего (Мишель Бержерон Трофи) и оборонительного новичка (Раймон Лагасе Трофи). В 1991 году лига создал Кубок RDS, вручаемый лучшему новичку года.

Оборонительный новичок года

Новичок года

См. также 
 Мишель Бержерон Трофи

Ссылки 
 QMJHL official site Список обладателей трофея

Награды Главной юниорской хоккейной лиги Квебека